Die spanische Provinz Salamanca hat 362 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Salamanca, Gemeinden
!Salamanca
!Gemeinden